Alemannisch steht für:

 alemannische Dialekte, deutsch oder westgermanisch
 Alamannen, westgermanischer Stammesverband

Siehe auch: